Miejscowości w USA:
 Vail – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 Vail – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle
 Vail – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Vail (ang. Vail Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Vail (ang. Vail Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins